Als Infektiöse Anämie („ansteckende Blutarmut“) werden verschiedene Infektionskrankheiten bezeichnet:
Equine Infektiöse Anämie bei Einhufern
Canine infektiöse Anämie bei Hunden
Feline infektiöse Anämie bei Katzen
Infektiöse Anämie der Lachse